In Nomine Satanas – czwarty album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany 21 stycznia 2002 roku nakładem Regain Records. Materiał został nagrany w Abbys Studio, w szwedzkim Pärlby.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy Regain Records